Рио дел Сол има више значења:

 Рио дел Сол, Јогоч (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио дел Сол (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику